Etiopia – Stato situato nel Corno d'Africa, l'attuale Repubblica Federale Democratica d'Etiopia
Impero d'Etiopia – Stato esistito dal 1137 al 1974
Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista – Stato esistito dal 1974 al 1987 comunemente conosciuto come Derg, comprendente Etiopia ed Eritrea
Repubblica Democratica Popolare d'Etiopia – Stato esistito dal 1987 al 1991 comprendente Etiopia ed Eritrea
Governo di transizione dell'Etiopia – Governo di transizione dell'Etiopia esistito dal 1991 al 1995
 Etiopia – luogo geografico nella mitologia greca
 Etiopia – brano composto da Vittorio Emanuele Bravetta e musicato da Giuseppe Blanc del 1936

Pagine correlate 

Ethiopia
Etiopia socialista